Winsen kan henvise til:

 Winsen (Aller) – kommune i Landkreis Celle, Niedersachsen
 Winsen (Holsten) – kommune i Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Winsen (Luhe) – kredsby for Landkreises Harburg, Niedersachsen